Здравословно може да се отнася до:

 Здравословен начин на живот
 Предаване „Здравословно“ по телевизия СКАТ

За градове 
 Здравословен град
 Здравословна общност